Die Abkürzung ONA bezeichnet

 Original Net Animation, Anime-Produktion, die direkt im Internet veröffentlicht wird
 Order of Nine Angles, eine satanistische Gruppierung
 Overseas National Airways (1950), eine ehemalige US-amerikanische Fluggesellschaft
 Overseas National Airways (1979), eine ehemalige US-amerikanische Fluggesellschaft
 ONA Group (Omnium Nord-Africain, ), einer Holding im Besitz der marokkanischen Herrscherfamilie
 Ordnungsnormenausweis, Meldung an die Oesterreichische Nationalbank
 Yeongnam Air, ICAO-Code dieser südkoreanischen Fluggesellschaft

ONA als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Namysłowski in der Woiwodschaft Oppeln

o. n. A. (mit Leerzeichen) steht für:
 ohne nähere Angabe[n]

Ona (Vorname) ist ein weiblicher Vorname

Ona ist der Name folgender Orte:

 Ona (Florida), Ort in Hardee County im US-Bundesstaat Florida
 Ona (Oregon), Ort in Lincoln County im US-Bundesstaat Oregon
 Ona (West Virginia), Ort in Cabell County im US-Bundesstaat West Virginia
 Ona (Ålesund), Insel in der Gemeinde Ålesund in Norwegen
 Ona (Øygarden), Insel in der Gemeinde Øygarden in Norwegen

Ona bezeichnet

 ONA B. (* 1957), österreichische Künstlerin
 Francis Ona (1953–2005), Politiker der Insel Bougainville
 den Unterlauf des russischen Flusses Birjussa
 in der Bedeutung „die Leute aus dem Norden“ die südamerikanische Ethnie der Selk’nam / Ureinwohner Patagoniens
 Ona, seit 2018: Al Raya (Schiff), Megayacht
 Ona (Schiff, 1981), Wachboot der chilenischen Küstenwache (1981)

Siehe auch:
 Oña
 Onna

Abkürzung